Памятник Августину Волошину () — монумент, посвященный украинскому политическому и религиозному деятелю, президенту Карпатской Украины и обладателю высшей государственной награды Герой Украины за выдающуюся личную роль в борьбе за утверждение украинской государственности Августину Волошину, расположенный на набережной города Ужгород Закарпатской области.

Монумент был открыт в 2004 году по случаю 130-летия со дня рождения. А также — соратникам Августина Волошина, которые 65 лет назад провозгласили создание в Закарпатье независимого государства под названием Карпатская Украина.

Автор — скульптор Михаил Михайлюк, архитектор Петр Гайович.

Скульптурная композиция изображает Августина Волошина сидящим. В правой руке президент держит свод законов от 15 марта 1939 года, первый пункт которых гласит, что Карпатская Украина является независимым государством.

Примечания 

Волошин, Августин
Волошин, Августин
Волошин, Августин
Здания и сооружения, построенные в 2004 году на Украине
Скульптуры 2004 года
История Закарпатской области
XXI век в Закарпатской области